Церковище — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Является административным центром Церковищенской волости (с 1995 года, ранее — центром Церковищенского сельсовета).

География 
Находится на юге региона, в восточной части района, на реке Усвяча, в 22 км к северо-востоку от райцентра — пгт Усвяты.

 Уличная сеть
Шесть улиц: ул. Береговая, ул. Весенняя, ул. Заводская, ул. Набережная, ул. Победы, ул. Полевая.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 432 жителя.

Инфраструктура 
Библиотека (МУК «Усвятский РЦК» Сельский филиал № 1 д. Церковище). Филиал МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа» — «Церковищенская общеобразовательная школа».

Почтовое отделение 182583.

Во времена СССР действовали:  совхоз, льнозавод,  молочно-товарная ферма.

Транспорт 
Проходит автодорога 58К-032 Великие Луки — Усвяты. Ходят рейсовые автобусы.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района